A The Winchesters egy természetfeletti-, fantasy- és horror amerikai televíziós sorozat.Az Odaát című sorozatból megismert testvérpár Sam és Dean Winchester szüleiről fog szólni fiatal korukban. A sorozat 2022. október 11-én fog indulni a The CW televíziós csatornán. Jensen Ackles fogja narrálni.

Történet

Szereplők

Főszereplők

Epizódok

Első évad (2022-2023) 

2022-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai televíziós sorozatok
Fantasy televíziós sorozatok